Ahokas kan syfta på

Finland 

 Ahokas (ö) – en ö i sjön Puruvesi och i kommunen Nyslott
 Pieni-Ahokas – en ö i sjön Puruvesi och i kommunen Nyslott (intill ön Ahokas)